Восточная симфония — название ряда музыкальных произведений:

 Восточная симфония Op. 84 — произведение Бенжамена Годара (1883)
 Восточная симфония — произведение Йосипа Славенского (1934)